Ogólnie:
 Bonanza – amerykański serial telewizyjny,
 Bonanza –  bogata żyła złota
 120A, Bonanza – typ wagonów osobowych (potoczna nazwa).

Miejscowości 
 Bonanza – miasto w Nikaragui,

Miejscowości w USA:
 Bonanza – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian,
 Bonanza – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Saguache,
 Bonanza – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Clayton,
 Bonanza – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Uintah,
 Bonanza – miejscowość w stanie Oregon, w hrabstwie Klamath.

Inne 
Literatura:
 Bonanza – czwarta księga cyklu barokowego Zamęt Neala Stephensona.

Muzyka:
 Bonanza – album Michaela Rose’a z 1992
 Bonanza – album Michaela Rose’a z 1999
 Bonanza Banzai – węgierska grupa muzyczna